Михаил Гюрчинов Панайотов е български творец, иконописец от Македония, зограф от Дебърската художествена школа, представител на един от най-старите родове в школата, Фръчковския род.

Биография 
Роден е в 1839 година в голямата мияшка паланка Галичник, тогава в Османската империя. Заедно с баща си Гюрчин и с братята си Теофил и Пане образуват самостоятелна тайфа. След смъртта на баща им, Михаил оглавява тайфата. Михаил работи с Нестор Траянов и помощниците си в старата църква в Гостивар към 1860 година. Също така работят в църквата в Зубовци, Гостиварско и в „Успение Богородично“ в Лешочкия манастир, където Михаил се подписва „Михаiлъ Зѡграфъ Zюрчиновъ Галичникъ“. Работи и в Нигрита, Сярско, Ксанти и Ксантийско, Гюмюрджинско и в „Свети Георги“ в Даръдере, където ги придружава Нестор Траянов, който замества Михаил след смъртта му в 1874 година.

Родословие

Бележки 

Български иконописци
Родени в Галичник
Български творци от Македония
Представители на Дебърската художествена школа
Фръчкови